Андре́й Прокопе́нко: Прокопенко, Андрей Васильевич (1915—1989) — председатель КГБ Молдавской ССР.
 Прокопенко, Андрей Леонидович (род. 1982) — украинский общественный деятель, предприниматель.